Парламентские выборы в Приднестровье были проведены 11 декабря 2010 года. Проводились по одномандатным округам. На них победу одержали кандидаты от партии «Обновление».

Ссылки 
 На парламентских выборах в Приднестровье явка избирателей составила 42,6 %.
 Победа партии «Обновление» в ПМР
 Сводная таблица результатов выборов

Парламентские выборы в Приднестровской Молдавской Республике
Приднестровской
Декабрь 2010 года